«Белые пески» — кинофильм.

Сюжет 
Заместителя шерифа штата Нью-Мексико Рэя Долезала вызывают осмотреть найденное двумя туристами в пустыне Белые пески тело убитого человека, который сжимает в руке портфель с $500 000. Для того, чтобы всё расследовать, Рэй Долезал выдаёт себя за убитого. Оказывается, убитый был агентом ФБР. Теперь Долезал — сам агент и внедряется в преступную сеть, которая занимается торговлей оружием и наркотиками.

В ролях

Критика 
Дессон Хоу из The Washington Post написал, что «так никогда и не было объяснено, почему персонаж Дефо так одержим узнать правду о смерти Боба, или различные другие необъяснимые странности, которые происходят в фильме, такие как тот факт, что Мастрантонио влюбляется в персонажа Дефо без видимой причины».

Примечания

Ссылки 
  
 «Белые пески» на сайте ВидеоГид
 «Белые пески» в базе видеорелизов 2003 года на сайте ВидеоГид
 «Белые пески» в базе видеорелизов 2000 года на сайте ВидеоГид

Детективные фильмы США
Фильмы-драмы США
Фильмы о ФБР
Фильмы-триллеры США
Фильмы США 1992 года